Mihkelson ist der Familienname von

 Ene Mihkelson (1944–2017), estnische Schriftstellerin
 Marko Mihkelson (* 1969), estnischer Politiker

Siehe auch:

 Mickelson